Mircea Ciobanul se poate referi la:

 Mircea Ciobanu, poet, romancier, critic literar (n. 1940 - d. 1996) 
 Mircea Ciobanul, Domn al Țării Românești, secolul al XVI-lea